Schauren (bij Blankenrath), een plaats in het Duitse district Cochem-Zell, Rijnland-Palts
Schauren (bij Idar-Oberstein), een plaats in het Duitse district Birkenfeld, Rijnland-Palts